Juan Carlos Ferrero era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Igor' Andreev.

Gastón Gaudio ha battuto in finale 0–6, 3–6, 6–4, 6–1, 8–6, Guillermo Coria.

Teste di serie 

  Roger Federer (terzo turno)
  Andy Roddick (secondo turno)
  Guillermo Coria (finale)
  Juan Carlos Ferrero (secondo turno)
  Carlos Moyá (quarti di finale)
  Andre Agassi (primo turno)
  Rainer Schüttler (primo turno)
  David Nalbandian (semifinali)
  Tim Henman (semifinali)
  Sébastien Grosjean (secondo turno)
  Nicolás Massú (terzo turno)
  Lleyton Hewitt (quarti di finale)
  Paradorn Srichaphan (secondo turno)
  Jiří Novák (secondo turno)
  Sjeng Schalken (ritirato)
  Fernando González (primo turno)

  Tommy Robredo (ottavi di finale) 
  Mark Philippoussis (primo turno) 
  Martin Verkerk (terzo turno) 
  Marat Safin (ottavi di finale) 
  Andrei Pavel (secondo turno) 
  Juan Ignacio Chela (quarti di finale) 
  Feliciano López (ottavi di finale) 
  Jonas Björkman (secondo turno) 
  Ivan Ljubičić (secondo turno) 
  Albert Costa (terzo turno) 
  Vince Spadea (secondo turno) 
  Gustavo Kuerten (quarti di finale) 
  Maks Mirny (primo turno) 
  Mariano Zabaleta (secondo turno) 
  Dominik Hrbatý (secondo turno) 
  Arnaud Clément (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2004
ATP Tour 2004